Pucov – potok, dopływ Orawy
 Pucov – wieś w powiecie Dolný Kubín na Słowacji
 Pucov – wieś w powiecie Třebíč w Czechach